Кримінальний кодекс Казахстану (значення):

Термін "Кримінальний кодекс Казахстану" може мати такі значення:
 Кримінальний кодекс Казахстану (1960) – кримінальний кодекс, що діяв у Казахстані в 1960 – 1997 роках. 
 Кримінальний кодекс Казахстану (1997) – кримінальний кодекс, що діяв у Казахстані з 1 січня 1997 до 31 грудня 2014 року. 
 Кримінальний кодекс Казахстану (2014) – кримінальний кодекс, чинний у Казахстані з 1 січня 2015 року і дотепер. 
Кримінальні кодекси